Рачки (укр. Рачки; польск. Raczki) — многозначный термин.

Населённый пункт

Белоруссия 
 Рачки — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Рачки — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Рачки — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Польша 
 Рачки — сельская гмина (волость) в Сувалкском повяте Подляского воеводства.
 Рачки — деревня в Сувалкском повяте Подляского воеводства.

Украина 

 Рачки — село в Чудновском районе Житомирской области
 Рачки — село в Володарском районе Киевской области
Рачки — с 2016 по 2019 г. название села Подольское в Немировском районе Винницкой области

Фамилия 
 Рачки, Мирко (1879—1982) — хорватский художник.
 Рачки, Франьо (1828—1894) — политический деятель Хорватии, историк, член петербургской Императорской Академии наук.

См. также 
 Ракообразные